Stroïtel - Строитель  - és una ciutat de la província de Bélgorod, a Rússia.

Referències 

Ciutats de la província de Bélgorod